Al-Gharafa (arabiska: لغرافة) är en professionell klubb från den qatariska huvudstaden, Doha. Klubben grundades 1979 som Al-Ittihad Doha och man valde 2004 att byta namn till Al-Gharafa Sports Club. Klubben ägs av Shejk Hamad bin Thamer Al-Thani som är medlem av den styrande ätten av Qatar, Al-Thani.

Kända spelare som har representerat Al-Gharafa genom åren är Fabrice Akwá, Marcel Desailly, Paulo Wanchope, Anthony Yeboah, Sonny Anderson, Bakari Koné, Pius Ndiefi och Juninho.

Titlar 

 Q-League (7)
 1991/1992, 1993/1994, 1997/1998, 2001/2002, 2004/2005, 2008/2009, 2009/2010

 Emir of Qatar Cup (7)
 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2008/2009, 2011/2012

 Qatar Crown Prince Cup (3)
 1999/2000, 2009/2010, 2010/2011

 Arab Cup Winners' Cup (1)
 1998/1999

Placering senaste säsonger

Kända spelare 
  Qasem Burhan
  Masoud Shojaei

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats 
 RSSSF (säsonger och mästare)
 RSSSF (CUP vinnare)

 
Fotbollsklubbar i Qatar
Sportklubbar bildade 1979
Sport i Doha